Sagy ist der Name zweier französischer Gemeinden:

 Sagy (Saône-et-Loire)
 Sagy (Val-d’Oise)

Sagy ist zudem der Name von
 Shifra Sagy (geboren 1945), israelische Psychologin

Siehe auch:
 Sagi